Miejscowości w USA:
 Minnesota Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
Gminy w USA:
 Minnesota Lake (ang. Minnesota Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault